Ост — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель.
 План «Ост» — секретний план уряду Третього Рейху.
 «Ост» — металургійний комбінат у НДР у місті Айзенгюттенштадт.
 ОСТ — галузевий стандарт (російською — «отраслевой стандарт»), одна з категорій стандартів в СРСР.
Багатозначні терміни